Leptopsyllus är ett släkte av kräftdjur. Leptopsyllus ingår i familjen Paramesochridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Leptopsyllus